|-
| 213601 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213602 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213603 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213604 - || || 13 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 213605 - || || 12 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213606 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213607 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213608 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213609 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213610 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213611 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 213612 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213613 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213614 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213615 - || || 13 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213616 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213617 - || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213618 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213619 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213620 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213621 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 213622 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 213623 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 213624 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 213625 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hoenig
|-
| 213626 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213627 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213628 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (213629) Binford || || 26 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213630 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213631 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213632 - || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213633 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213634 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213635 - || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (213636) Gajdo|| || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (213637) Lemarchal || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213638 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213639 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213640 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213641 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213642 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213643 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213644 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213645 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213646 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213647 - || || 7 de setembre de 2002 || Klet || Klet
|-
| 213648 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213649 - || || 10 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213650 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213651 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213652 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213653 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213654 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213655 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213656 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 213657 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213658 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213659 - || || 13 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213660 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213661 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213662 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213663 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213664 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213665 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213666 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213667 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213668 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213669 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213670 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213671 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213672 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213673 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213674 - || || 2 d'octubre de 2002 || Needville || Needville
|-
| 213675 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213676 - || || 4 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 213677 - || || 6 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213678 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213679 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213680 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213681 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213682 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213683 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213684 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213685 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213686 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213687 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213688 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213689 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213690 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213691 - || || 8 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213692 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213693 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213694 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213695 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213696 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213697 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213698 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213699 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213700 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|}

 
3